Avion oder Avión steht für:

 Avion, französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Kanton Avion, französischer Wahlkreis im Arrondissement Lens
 Avión (Ourense), spanische Gemeinde in Galicien
 Avion (Band), australische Rockband
 Avion Group, isländische Investmentgesellschaft, siehe Hf. Eimskipafélag Íslands
 L’Avion, französische Fluggesellschaft
 L’Avion – Das Zauberflugzeug, deutsch-französischer Spielfilm

Siehe auch:

 Avions